The Best of... – album zespołu Bank z 2001 roku
 The Best Of – album zespołu Boys z 2019 roku
 The Best Of... – album zespołu Budka Suflera z 2002 roku
 The Best Of – album zespołu Czerwone Gitary z 1979 roku
 The Best of – album Ani Dąbrowskiej z 2017 roku
 The Best Of, Volume 1 – album zespołu Depeche Mode z 2006 roku
 The Best of – album Edyty Geppert z 2020 roku
 The Best Of... – album zespołu Ich Troje
 The Best of – album zespołu Illusion z 2011 roku
 The Best Of – album zespołu Kombi z 1985 roku
 The Best Of... – album zespołu Maanam
 The Best Of – album zespołu Motörhead z 2000 roku
 The Best Of – album zespołu Myslovitz z 2003 roku
 The Best Of... – album zespołu One Million Bulgarians z 2001 roku
 The Best of Laura Pausini – album Laury Pausini z 2001 roku
 The Best Of – album Renaty Przemyk z 2003 roku
 Radiohead: The Best Of – album zespołu Radiohead z 2008 roku
 The Best Of – album zespołu Saxon z 2009 roku
 The Best Of – album Izabeli Trojanowskiej z 1991 roku
 The Best of – album zespołu Universe z 1991 roku

Zobacz też 
 Best Of
 
 
 Największe przeboje